Nerva (cognomen), een Romeins cognomen
 Nerva (Huelva), een gemeente in de Spaanse provincie Huelva
 een persoon
 Nerva (keizer), een Romeins keizer
 Lucius Cocceius Nerva, politicus, overgrootoom van keizer Nerva